Вейккаусліга 2008 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вперше здобув Інтер.

Учасники

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб ГІК взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Фінляндії 2008.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|29 жовтня/1 листопада 2008

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2008
Фінляндія
2008 у Фінляндії